Das Dameneinzel der Australian Open 1977 (Januar) war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Titelverteidigerin war Evonne Cawley. Das Finale bestritten Kerry Reid und Dianne Fromholtz, das Reid in zwei Sätzen gewann.

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 

Dameneinzel
1977 (Januar)